Жюль-Жеро Сальеж (; 24 февраля 1870, Морьяк, Франция — 5 ноября 1956, Тулуза, Франция) — французский кардинал. Епископ Гапа с 29 октября 1925 по 17 декабря 1928. Архиепископ Тулузы с 17 декабря 1928 по 5 ноября 1956. Кардинал-священник с 18 февраля 1946, с титулом церкви Санта-Пуденциана с 17 мая 1946.

Когда коммунист Шарль Ледерман поведал ему о нацистских гонениях против евреев, епископ в пастырском послании публично выступил против антисемитской политики нацистской Германии и вишистского правительства Франции. За его усилия по защите еврейского населения признан Праведником мира.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Франции
Кардиналы Пия XII
Архиепископы Тулузы
Праведники народов мира во Франции
Епископы Гапа